Stenbeck bezeichnet:
 Friherrinna (Baroness) (Märta) Margaretha af Ugglas, geb. Stenbeck (* 1939, Stockholm)
 Jan Stenbeck (1942–2002), norwegischer Skispringer
 Thor Stenbeck (1864–1914), schwedischer Strahlentherapeut und Pionier der schwedischen Radiologie

Siehe auch:
 Steenbeck